De avonturen van K3 (eerste stripreeks), later K3, een Belgische stripreeks geschreven door Jan Ruysbergh en getekend door Patriek Roelens met in de hoofdrol de toenmalige bezetting van K3: Karen, Kristel en Kathleen
De avonturen van K3 (tweede stripreeks) of De nieuwe avonturen van K3, een Belgische stripreeks geschreven door Jan Ruysbergh en getekend door Charel Cambré met in de hoofdrol de toenmalige bezetting van K3: Karen, Kristel en Josje
De avonturen van K3 (derde stripreeks), een Belgische stripreeks geschreven door Bruno De Roover en getekend door Dirk Stallaert met in de hoofdrol de huidige bezetting van K3: Hanne, Marthe en Klaasje.
De avonturen van K3 (animatieserie),  Frans-Belgische animatieserie

Zie ook 
K3 (doorverwijspagina)